Zumbi – personaggio storico e rivoluzionario brasiliano
 Zumbi – quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile
 Zumbi – fiume brasiliano nello stato di Pernambuco